East West Corridor (MTR), ligne de métro à Hong Kong (voir :en:East West Corridor)
 East-West Corridor, agglomération dans le Nord de Trinité (Trinité-et-Tobago).